Приз семьи Эммс () — приз, ежегодно вручаемый лучшему новичку года в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).

Премия была учреждена Лейтоном «Хэпом» Эммсом (12 января 1905 года — 23 октября 1988 года), бывшим канадским хоккеистом, тренером, владельцем и генеральным менеджером клуба.

Победители 
Синим выделены игроки, также получавшие в этом сезоне трофей «Лучший новичок года CHL».

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Хоккейная лига Онтарио
 Лучший новичок года CHL
 Кубок RDS (QMJHL)
 Джим Пигготт Мемориал Трофи (WHL)

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады
Хоккей с шайбой в Канаде